Roquefort má různé významy:

 Roquefort (sýr) – polotvrdý plísňový sýr z ovčího mléka
Toponyma
 Roquefort (Gers) – francouzská obec v departementu Gers
 Roquefort (Landes) – francouzská obec v departementu Landes
 Roquefort (Lot-et-Garonne) – francouzská obec v departementu Lot-et-Garonne
 Roquefort-les-Pins – francouzská obec v departementu Alpes-Maritimes
 Roquefort-les-Cascades – francouzská obec v departementu Ariège
 Roquefort-de-Sault – francouzská obec v departementu Aude
 Roquefort-des-Corbières – francouzská obec v departementu Aude
 Roquefort-sur-Soulzon – francouzská obec v departementu Aveyron
 Roquefort-la-Bédoule – francouzská obec v departementu Bouches-du-Rhône
 Roquefort-sur-Garonne – francouzská obec v departementu Haute-Garonne

Rozcestníky - místopisné jméno